Fishbone (englisch „Gräte“) steht für:

 Fishbone (Band), Crossover-Band aus Kalifornien
 Fishbone, Modelabel der Firma New Yorker, siehe New Yorker (Unternehmen)
 Fishbone-Ansatz oder Fishbone-Diagramm, siehe Ursache-Wirkungs-Diagramm